Quenta Silmarillion – jedna z części Silmarillionu autorstwa J.R.R. Tolkiena.

Quenta Silmarillion przedstawia historię początków Ardy, rozpoczynającą się stworzeniem Latarni Valarów, a kończąca się na wyrzuceniu Morgotha poza Mury Świata pod koniec Pierwszej Ery Śródziemia.

Opowiada o Pierwszej Erze, czasach kiedy Morgoth władał wielką podziemną fortecą – Angbandem – a Ñoldorowie toczyli z nim wojnę. Cała wojna rozpoczęła się straszliwą przysięgą Fëanora i jego synów dotyczącą Silmarili. Potem Ñoldorowie przelali krew swoich braci Telerich w przystani Alqualondë i w ten sposób ściągnęli na siebie klątwę Mandosa. Przez ponad 500 lat Elfowie stawiali opór czarom nieprzyjaciela i zastępom jego sług i stronników, lecz zgodnie z proroctwem Mandosa nie mieli szans na ostateczne zwycięstwo. W końcu jednak Valarowie ulitowali się nad Śródziemiem i wysłali armię, która pokonała Morgotha.

Książki o Śródziemiu
Twórczość J.R.R. Tolkiena

it:Il Silmarillion#Quenta Silmarillion